Het ATP-toernooi van Cincinnati 2013 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 12 tot en met 18 augustus 2013 in de Amerikaanse stad Cincinnati gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

Het enkelspel werd gewonnen door Rafael Nadal. Hij versloeg in de finale John Isner met 7-6(8) en 7-6(3). Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Marcel Granollers en Marc López met 6-4, 4-6 en [10-4].

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2013 trok meer dan 186.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati